Compasso (geometria)
 Compasso (maçonaria)
 Compasso (música)
 Compasso (constelação)
 Compasso (Páscoa)

Desambiguação